Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился со 2 по 7 декабря 2015 года в городе Детройт (штат Колорадо). Турнир проводился в 9-й раз.

В чемпионате принимали участие 29 команд.

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Джессика Шульц / Джейсон Смит, победившая в финале команду Эллисон Поттингер / Даг Поттингер. Бронзовые медали завоевала команда Нина Рот / Крой Нернбергер.

Формат турнира 
На этом чемпионате в отличие от обычного формата «групповой этап и плей-офф» был применён формат «тройной нокаут» (то есть «команда, потерпевшая три поражения, завершает свое участие в турнире»).

 Сначала все команды участвуют в «стадии A», играющейся по олимпийской системе; победитель «стадии А» выходит в финал чемпионата.
 Проигрывающие по ходу «стадии А» команды попадают в «стадию B», также играющуюся по олимпийской системе; победитель «стадии B» также выходит в финал чемпионата, где победители стадий A и B играют за звание чемпиона.
 Проигрывающие по ходу «стадии B» команды попадают в «стадию C», также играющуюся по олимпийской системе; проигрывающие по ходу «стадии С» команды заканчивают участие в турнире; победитель «стадии C» занимает общее 3-е место и вместе с победителями стадий А и B квалифицируется для участия в отборочном турнире американских команд 2016 World Mixed Doubles Team Trials (проводился в феврале 2016) для выявления команды, которая будет представлять США как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2016.

Составы команд

Результаты соревнований

Стадия A 
Победитель проходит в финал.

Стадия B 
Победитель проходит в финал.

Стадия C 
Победитель занимает общее 3-е место.

{{Турнир32Пропуски
|RD1=Раунд С1
|RD2=Раунд С2
|RD3=Раунд С3
|RD4=Раунд С4
|RD5=Раунд С5

|RD1-team01= |RD1-score01=
|RD1-team02= |RD1-score02=
|RD1-team03=Clark / Tingley |RD1-score03=6
|RD1-team04=Smith-Koop / Engle |RD1-score04=8
|RD1-team05= |RD1-score05=
|RD1-team06= |RD1-score06=
|RD1-team07= |RD1-score07=
|RD1-team08= |RD1-score08=
|RD1-team09= |RD1-score09=
|RD1-team10= |RD1-score10=
|RD1-team11= |RD1-score11=
|RD1-team12= |RD1-score12=
|RD1-team13= |RD1-score13=
|RD1-team14= |RD1-score14=
|RD1-team15= |RD1-score15=
|RD1-team16= |RD1-score16=
|RD1-team17=Ostrowski / Mazzotta |RD1-score17=8
|RD1-team18=VanNorman / Kim |RD1-score18=7
|RD1-team19=Jackson / Jackson |RD1-score19=3
|RD1-team20=Wood / Davis |RD1-score20=8
|RD1-team21= |RD1-score21=
|RD1-team22= |RD1-score22=
|RD1-team23= |RD1-score23=
|RD1-team24= |RD1-score24=
|RD1-team25= |RD1-score25=
|RD1-team26= |RD1-score26=
|RD1-team27= |RD1-score27=
|RD1-team28= |RD1-score28=
|RD1-team29= |RD1-score29=
|RD1-team30= |RD1-score30=
|RD1-team31= |RD1-score31=
|RD1-team32= |RD1-score32=

|RD2-team01=Rosenberry / Kizlyk |RD2-score01=11
|RD2-team02=Smith-Koop / Engle |RD2-score02=4
|RD2-team03= |RD2-score03=
|RD2-team04= |RD2-score04=
|RD2-team05= |RD2-score05=
|RD2-team06= |RD2-score06=
|RD2-team07= |RD2-score07=
|RD2-team08= |RD2-score08=
|RD2-team09=Ostrowski / Mazzotta |RD2-score09=2
|RD2-team10=Wood / Davis |RD2-score10=5
|RD2-team11= |RD2-score11=
|RD2-team12= |RD2-score12=
|RD2-team13= |RD2-score13=
|RD2-team14= |RD2-score14=
|RD2-team15= |RD2-score15=
|RD2-team16= |RD2-score16=

|RD3-team01=Rosenberry / Kizlyk |RD3-score01=8
|RD3-team02=Heuermann / Kloth |RD3-score02=2
|RD3-team03= |RD3-score03=
|RD3-team04= |RD3-score04=
|RD3-team05=Wood / Davis |RD3-score05=7
|RD3-team06=Unruh / Unruh |RD3-score06=6
|RD3-team07= |RD3-score07=
|RD3-team08= |RD3-score08=

|RD4-team01=Rosenberry / Kizlyk |RD4-score01=4
|RD4-team02=Андерсон / Фенсон |RD4-score02=10
|RD4-team03=Wood / Davis |RD4-score03=7
|RD4-team04=Кларк / Кларк |RD4-score04=8

|RD5-team01=Андерсон / Фенсон |RD5-score01=2
|RD5-team02=Кларк / Кларк |RD5-score02='7
}}

 Финал 7 декабря, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2016

2015 год в кёрлинге

Спорт в США в 2015 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Денвере
Декабрь 2015 года